Consell Federal de Suïssa (govern federal de Suïssa, des de 1848)
 Bundesrat (Alemanya) (cambra alta del parlament alemany, des de 1949)
 Bundesrat (Àustria) (cambra alta del parlament austríac, des de 1945)